Uefacupfinalen 1982 spelades den 5 och 19 maj 1982 mellan IFK Göteborg från Sverige och Hamburger SV från Västtyskland. IFK Göteborg vann turneringen och blev som första nordiska klubb mästare i en Europacup i fotboll efter sammanlagt 4-0.

I den första matchen, på ett regndränkt Nya Ullevi, gjorde Tord Holmgren matchens enda mål efter att i slutminuterna ha blivit framnickad av Glenn Hysén. I match två chockade Göteborg hemmalaget genom Corneliussons mål efter ett skruvat, långt inlägg av Tommy Holmgren i matchminut 26. Corneliusson sköt bollen hårt upp i nättaket från målområdet, utan chans för målvakten Stein. I andra halvlek kontrade sedan Torbjörn Nilsson in 2-0 genom att i friläge med vänsterfoten bredsida in bollen i målvaktens vänstra hörn. Stig Fredriksson avslutade målskyttet genom att placera in en straff (hans femte i turneringen), mitt i målet, sedan nämnde Nilsson fällts i straffområdet.

Matchdetaljer

Match 1

Match 2

Se även 
 Uefacupen 1981/1982

Referenser

Webbkällor 
 RSSSF - UEFA Cup 1981/82
 RSSSF - IFK Göteborg in Europe 1981-1995

Fotnoter

Externa länkar 
 Youtube, finalmatch nr 2 

Fotboll i Sverige 1982
1982 i Västtyskland
Fotbollssäsongen 1981/1982
Hamburger SV
IFK Göteborg
Relationer mellan Sverige och Västtyskland
1982
Göteborg under 1980-talet
Internationella sportevenemang i Göteborg
Sportevenemang i Hamburg
Internationella fotbollstävlingar i Sverige
Internationella fotbollstävlingar i Västtyskland
Hamburg under 1900-talet